Gašparović, Gašparovič bzw. Gasparovic ist der Familienname folgender Personen:

 Đuro Gašparović (* 1951), kroatischer Geistlicher, Bischof von Syrmien
 Ivan Gašparovič (* 1941), slowakischer Politiker und Staatspräsident
 Lea Gasparovic (* 1997), deutsche Tennisspielerin